Засека:
 Засека, засечная черта — система оборонительных сооружений.

Топоним

Россия 
 Засека — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Засека — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Засека — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

См. также 
 Засек
 Засеки